

Antropologia 
 siù – forma italiana dell'etnico pellerossa sioux

Codici 
 SIU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Siuna (Nicaragua)
 siu – codice ISO 639-3 della lingua sinagen